Robert Anderson kan avse flera personer, bland andra:

 Robert Anderson (författare) (1750–1830), skotsk författare
 Robert Anderson (general) (1805–1871), amerikansk general
 Robert Anderson (polis) (1841–1918), brittisk polis
 Robert Anderson (skådespelare) (1890–1963), amerikansk skådespelare
 Bob Anderson (1931–1967), brittisk racerförare

Se även 
 Robert Andersson, för personer med detta namn.